Набережночелнинский проспект — центральная автомагистраль, соединяющая кратчайшим путём Старую и Новую часть города Набережные Челны. Проходит через Комсомольский район города.

История 

Проект соединения двух частей города – Старого города (Комсомольский район) и Нового города (Автозаводский и Центральный) в единое целое разрабатывали специалисты Центрального научно-исследовательского и проектного института градостроения (ЦНИИЭПградостроения) совместно с Татгражданпроектом. Строительство велось в конце 1970-х - начале 1980-х годов, а открытие состоялось в 1983 году. Решение присвоить новому проспекту такое название было принято в тот момент, когда город Набережные Челны был переименован в Брежнев. Таким образом одна из главных городских магистралей должна была стать напоминанием о прежнем, историческом названии города. В 2002 году была произведена реконструкция проспекта - с расширением проезжей части до 4-х полос в каждую сторону.

Расположение и благоустройство 
Проспект является отрезком крупнейшей транспортной артерии города на участке от реки Мелекески до пересечения с улицей Академика Королёва. Продолжением проспекта в старой части города является проспект Мусы Джалиля, в новой части города — проспект Мира.

На всём протяжении проспекта параллельно проезжей части проведена трамвайная линия (два пересечения с проезжей частью между ост. «мкрн. Бумажников» и «Пединститут»)

На протяжении проспекта сооружено 3 моста - через реки Мелекеску, Челну и через ж.-д. линию к элеватору (последние два расположены между ост. «Пединститут» и «Челныгорстрой»). 

Проспект пересекает исторические районы города – Мысовые Челны (в настоящее время это Красные Челны), первый индустриальный микрорайон города – посёлок ЗЯБ (Завода ячеистых бетонов) и домостроительного комбината, и остатки деревень Орловки и Мироновки. К проспекту примыкают одни из наиболее благоустроенных микрорайонов города – Бумажников (изначально предназначался для работников Картонно-бумажного комбината) и Электротехников (предназначался для работников НПО Татэлектромаш).

Протяжённость проспекта составляет около 4,75 км. Ширина проезжей части — по четыре полосы в каждую сторону. На протяжении проспекта имеются четыре регулируемых пешеходных перехода (ост. «Пединститут», «Челныгорстрой», пересечения с ул. Нариманова и ул. Ак. Королёва), два подземных пешеходных перехода (ост. «мкрн. Бумажников» и «мкрн. Электротехников»). Интенсивность движения на Набережночелнинском проспекте является самой высокой среди всех городских магистралей и составляет 3000 авт./час, пропускная способность — 3500 авт./час. На проспекте в часы пик наблюдается замедление движения, нередко появляются серьёзные пробки.

Архитектура и значимые объекты 
Архитектура Набережночелнинского проспекта крайне разнородна. Вдоль него расположились как комфортабельные коттеджи, так и 9-12-этажные многоподъездные дома. В то же время до сих пор сохранились скромные деревенские постройки. Близлежащие улицы же застроены 5-этажными блочными и кирпичными домами 1970-х – 1980-х годов, однако на проспекте остаётся ещё достаточно много свободного места, которое может быть использовано как для уплотнения застройки, так и для благоустройства.

На проспекте находятся различные социальные, медицинские, образовательные объекты: Больница скорой медицинской помощи (БСМП), городская поликлиника №4, филиал Сбербанка, военкомат, Набережночелнинский педагогический институт, медицинский колледж, Набережночелнинский филиал Института Экономики, Управления и Права, бассейн «Дулкын», рынок «Арзан».

Вдоль проспекта расположено два православных храма - Храм преподобного Серафима Саровского - открыт и освящён в 2006 году, а также храм Космы и Дамиана (Орловская церковь) - являющейся самой старой постройкой Набережных Челнов и включённый в список исторических памятников города.

Общественный транспорт 
Общественный транспорт на Набережночелнинском проспекте представлен автобусами, маршрутными такси и трамваями.
В 2014 году по северной стороне проспекта была построена трамвайная линия протяжённостью 4 км от пересечения с улицей Ак. Королёва до линии в трамвайное депо, таким образом трамвайное движение стало возможным по всему проспекту.

См. также 
 Проспект Московский
 Проспект Мира
 Проспект Сююмбике
 Проспект Чулман

Примечания

Ссылки 
 Виртуальная фотоэкскурсия по Набережночелнинскому проспекту на сайте Яндекс Панорамы

Улицы Набережных Челнов